Иоахим Эрнст Бранденбург-Ансбахский (; 22 июня 1583,  — 7 марта 1625, Ансбах) — маркграф Ансбахского княжества в 1603—1625 годах.

Биография 
Иоахим Эрнст — сын курфюрста Иоганна Георга Бранденбургского и его третьей супруги Елизаветы Ангальт-Цербстской. В 1603 году стал правителем маркграфства Бранденбург-Ансбах после смерти Георга Фридриха Старшего, последнего представителя Ансбах-Егерндорфской ветви старшей линии Гогенцоллернов. Является основателем младшей линии франконских Гогенцоллернов.

Георг Фридрих урегулировал права наследования в обоих франконских владениях — Бранденбург-Ансбахе и Бранденбург-Кульмбахе — в Герском династийном договоре, заключённом в 1598 году. Согласно данному договору Иоахим Эрнст становился правителем маркграфства Бранденбург-Ансбах, а его старший брат Кристиан получал власть в соседнем Бранденбург-Кульмбахе, позднее Бранденбург-Байрейте.

В религиозных конфликтах начала XVII века Иоахим Эрнст стоял на стороне протестантско-кальвинистского лагеря, а потому поддерживал освободительное движение в Нидерландах. Он активно содействовал становлению Евангелической унии, которая была основана в 1608 году в секуляризированном монастыре Аухаузен близ Нёрдлингена, находившемся в его владениях. Тем не менее, с началом Тридцатилетней войны Евангелическая уния распалась в 1621 году, не выдержав военного превосходства имперского лагеря. После роспуска Евангелической унии имперская сторона возложила на Иоахима Эрнста вину за развязывание войны, и он полностью дистанцировался от своих прежних союзников.

Потомки 
В 1612 году Иоахим Эрнст женился на Софии Сольмс-Лаубахской. В этом браке родились:

 София (1614—1646), замужем за Эрдманом Августом Бранденбург-Байрейтским
 Фридрих (1616—1634), маркграф Бранденбург-Ансбаха
 Альбрехт (1617—1617)
 Альбрехт (1620—1667), маркграф Бранденбург-Ансбаха, женат на Генриетте Луизе Монбельярской, затем на Софии Маргарите Эттинген-Эттингенской, затем на Кристине Баден-Дурлахской
 Кристиан (1623—1633)

Предки

Примечания

Литература 
 Gerhard Taddey: Lexikon der deutschen Geschichte, Stuttgart 1998. ISBN 3-520-81303-3
 M. Spindler, A. Kraus: Geschichte Frankens bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, München 1997. ISBN 3-406-39451-5
 Hans-Jörg Herold: Markgraf Joachim Ernst von Brandenburg-Ansbach als Reichsfürst, Göttingen 1973. ISBN 3-525-35872-5 (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften — Schrift 10) ([digi20.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb00051647_00001.html Digitalisat])
 Copia Hern [Herrn] Ernsten Marggravens zu Brandenburg/Hertzogs in Preussen/Und Herrn Wolffgang Wilhelms Pfaltzgravens bei Rhein … Schreibens de dato Dusseldorff 10/20 Augusti, Anno 1609 … Zum andern mahl gedruckt. Buyß, Dusseldorff 1610 (Digitalisat)

Маркграфы Бранденбург-Ансбаха